Agyrium är ett släkte av lavar. Agyrium ingår i familjen Agyriaceae, ordningen Agyriales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Agyrium